Chioninia är ett släkte av ödlor. Chioninia ingår i familjen skinkar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skinkar
Chioninia